Ceratacis är ett släkte av steklar som beskrevs av Thomson 1859. Ceratacis ingår i familjen gallmyggesteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gallmyggesteklar
Ceratacis